Le fleuve Opotoru  (en ) est un cours d’eau de la région de Waikato dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
Il s’écoule vers le nord, atteignant le mouillage de Raglan Harbour au sud-ouest de la ville de Raglan .  
Il n’y a pas de surveillance régulière de la pollution, mais les  (soit 31,2 %) du cours du fleuve ont été clôturés pour le protéger du contenu de fermes .

Dénomination 
La carte à l’échelle un pouce d’ du “Lands and Survey “ montre le nom d’Opotoru appliqué à la crique soumise à la marée du mouillage et Opotoru Stream à la partie s’étendant à travers le Te Mata. La 2 édition de 1971 et la carte actuelle au 1:50,000 (voir ) montre l’indication d’Opotoru River pour la partie inférieure du cour d’eau mais le nom de "Te Mata Stream" pour la partie supérieure à partir de la confluence avec le "Te Hutewai Stream". A sa confluence: Te Mata Stream apparaît avoir été nommé "Takapaunui Stream" sur les cartes postales de 1910(voir le lien ci-dessous et dans le guide illustré Bradbury de 1915 pour le " District de Raglan & Kawhia".

Géologie 
La géologie du secteur de Raglan-Kawhia  nous dit que, "la faille Normale est évidente, s’étendant le long de la ligne de côte de la mer de  Tasman et probablement le long des ruisseaux de drainages tels que le fleuve Opotoru sur environ  à l’Est du sommet de Karioi et "la base, consistant en couches de conglomérats intercalés avec des grès et localement des siltstone, fortement discordants au niveau des roches du groupe de Te Kuiti, au sud de la localité de Raglan dans l’estuaire du fleuve  Opotoru (R 14/751741)".

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

 1910 estuary postcard http://natlib.govt.nz/records/23162419
 1910 Te Mata postcards http://natlib.govt.nz/records/22726677 et http://natlib.govt.nz/records/22874732 

Cours d'eau de la région de Waikato en Nouvelle-Zélande